Konadu ist der Name folgender Personen:

 Alex Konadu (1950–2011), ghanaischer Musiker
 Maxwell Konadu (* 1972), ghanaischer Fußballspieler
 Nana Konadu (* 1964), ghanaischer Boxer